Dark Stars Festival – festiwal muzyczny odbywający się od 2002 w 18 polskich miastach: Toruń, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Kraków, Kielce, Łódź, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole.

Prezentuje i promuje muzykę metalową – heavy metal, thrash metal i inne pokrewne gatunki.

Zasady organizowania 
Organizatorem festiwalu jest grupa trzech zespołów tego gatunku: Closterkeller, Moonlight i Delight. Dark Stars Festival ma swoją siedzibę w Katowicach.

Festiwal odbywa się w listopadzie. Trwa przez 18 dni i polega na koncertowaniu zespołów metalowych, skupionych wokół Dark Stars Festival w 18 ww. miastach polskich, codziennie po jednym koncercie w innym mieście.

Goście Festiwalu 
Na koncertach w ramach festiwalu występowali: Delight i Paulina Maślanka, Krystian Kozerawski, Closterkeller, Moonlight, Via Mistica, Cemetery of Scream, Desdemona i Darzamat.

Festiwale metalowe w Polsce